3-й Чемпионат мира по турецким шашкам — прошёл 14—18 февраля 2016 года в Доха, Катар. Чемпионом мира в четвёртый раз подряд стал представитель Турции Фаик Йылдыз набравший 14 очков из 18. В турнире приняли участие 40 шашистов из 16 стран. Арбитр Яцек Павлицки. Призовой фонд составил 17 000 $.

Регламент 
Турнир прошёл по швейцарской системе в 9 раундов. Контроль времени — 50 минут на партию.

Итоговое положение

Ссылки 
 Чемпионат мира по турецким шашкам

Примечания 

Спорт в Катаре в 2016 году
2016 год в шашках
Чемпионаты мира по турецким шашкам
Международные спортивные соревнования в Дохе
Февраль 2016 года
Чемпионаты мира в 2016 году
Чемпионаты мира в Катаре